Недорезов: — русская фамилия. Происхождение фамилии — человек, получивший увечье в бою, но оставшийся живым .

Известные носители 
 Недорезов, Андрей Владимирович (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Недорезов, Игорь Олегович (род. 1981) — российский футболист.

Примечания